Salettes kan syfta på:
 Salettes, Drôme
 Salettes, Haute-Loire